Grey Gardens – documentario di Albert e David Maysles (1975)
 Grey Gardens – musical di Scott Frankes, Michael Korie e Doug Wright (2006)
 Grey Gardens - Dive per sempre – film TV di Michael Sucsy con Jessica Lange (2009)
 Grey Gardens – canzone di Rufus Wainwright dell'album Poses (2001)